Austria:
 Edelsbach bei Feldbach – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark
 Edelsbach bei Graz – miejscowość w gminie Eggersdorf bei Graz w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung

Zobacz też:
 Edelbach